Weare kan syfta på:

 Weare, England – en ort i Somerset, England
 Weare, New Hampshire – en kommun i Hillsborough County, New Hampshire, USA
 Weare Giffard – en ort och civil parish i Devon, England
 Weare Lake – en sjö i British Columbia, Kanada
 Tony Weare – var en brittisk serietecknare